El término yuso puede referirse a:

Yuso: localidad del municipio de Santillana del Mar (Cantabria, España); 
Río Yuso: río afluente del Esla en León (España); o
Yuso o ayuso es un término en desuso sinónimo de abajo, muy utilizado antiguamente en términos geográficos para distinguir entre las tierras situadas en la parte alta (de suso) y las situada en las parte baja (de yuso).